Lachsbach ist ein Gewässername:
 Lachsbach (Elbe), rechter Zufluss der Elbe bei Wendischfähre, Gemeinde Rathmannsdorf, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Lachsbach (Flensburger Förde), Zufluss der Flensburger Förde bei Ostseebad, Stadt Flensburg, Schleswig-Holstein
 Lachsbach, andere Namensform des Laxbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars im Odenwald bei Hirschhorn, Kreis Bergstraße, Hessen
 Lachsbach (Kleine Sinn), linker Zufluss der Kleinen Sinn bei Speicherz, Gemeinde Motten, Landkreis Kissingen, Bayern

Siehe auch:
 Laxbach